Henk Dubbink (musicus), Nederlands organist en componist
Henk Dubbink (filosoof), Nederlands metafysicus